IJD est un sigle qui peut désigner :
 Institut Jaques-Dalcroze, un centre d'enseignement de la musique.

IJD est un code qui peut désigner :
 , un aéroport public situé au Connecticut, aux États-Unis, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports